Metabos (griechisch , lateinisch Metabus) ist:

in der antiken Mythologie:

 Metabos (Sohn des Sisyphos), Enkel des Aiolos und Gründer von Metapont
 Metabus, König der Volsker und Vater der  Camilla

Außerdem:
 Metabus (Gattung), eine Gattung der Dickkieferspinnen (Tetragnathidae)